Тропин — фамилия:
 Тропин, Владимир Ильич (род. 1950) — украинский политик.

Также:
 3-гидрокситропан, структурный фрагмент атропина
 Представитель класса тропных гормонов